Localitate
 Drăghiceanu, o localitate în județul Giurgiu, Muntenia
 Nume de familie
 Matei Drăghiceanu (1844, Târgoviște, Muntenia  1939, București), un academician român, inginer, geolog
 Virgil N. Drăghiceanu (1879, Târgoviște  1964, București), un academician român, istoric

Vezi și 
 Drăghiceni, Olt

Nume de familie românești
Toponime românești